All for the Love of a Girl – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Powers Picture Plays
All for the Love of a Girl – cortometraggio del 1915 diretto da Sidney Drew
All for a Girl  (o All for the Love of a Girl) – cortometraggio del 1915 diretto da Roy Applegate
All for the Love of a Girl – cortometraggio di animazione del 1920 diretto da Gregory La Cava